Turniej indywidualny kobiet w łucznictwie podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniach 23-30 lipca 2021. Do rywalizacji przystąpiło 64 sportowców. Arena zawodów znajdowała się w tokijskim Parku Yumenoshima. Mistrzynią olimpijską została południowa Koreanka An San, wicemistrzynią reprezentantka Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Jelena Osipowa, a brąz zdobyła Włoszka Lucilla Boari.

Terminarz 
godziny zostały podane w czasie japońskim (UTC+9) oraz polskim (CEST)

System rozgrywek 
Na początku wszystkie zawodniczki rozegrały rundę rankingową. Jej wyniki decydowały o rozstawieniu w fazie zasadniczej turnieju. Turniej główny rozegrany został w systemie pucharowym i składał się z sześciu rund. Przegrane odpadały z rywalizacji (z wyjątkiem przegranych półfinałów, które zmierzyły się o brązowy medal).

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualny rekord świata i rekord olimpijski były następujące:

Runda rankingowa – 72 strzały

Wyniki

Runda rankingowa

Turniej główny 
Sekcja I

Sekcja II

Sekcja III

Sekcja IV

Półfinały i finały

Przypisy

Bibliografia 
 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020